Барселона Б е испански футболен отбор от град Барселона, автономна област Каталония.

Основан е през 1970 година като ФК Барселона Атлетик и е резервният отбор на ФК Барселона. Играе в Сегунда Дивисион, провежда домакинските си срещи на Мини Естади.
 
Дублиращите отбори в Испания играят по една и съща система както в мъжкия отбор. Те не могат да играят в същата дивизия в която се състезава първият отбор, така че „Барселона Б“ дори и да спечели промоция за Примера дивисион и не може да се състезава в нея. Може да се състезава в турнира за купата на Краля.

Настоящ състав

Външни препратки 
 Офиц. сайт

Барселона
ФК Барселона
Футболни отбори в Барселона
Основани в Испания през 1970 година